Methodist Episcopal Church South ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Methodist Episcopal Church South (Greenup County, Kentucky), ID-Nr. 87002444
 Methodist Episcopal Church South (Montgomery County, Kentucky), ID-Nr. 91000426
 Methodist Episcopal Church South (Montana), ID-Nr. 97001453
 Methodist Episcopal Church South (Douglas County, Oregon), ID-Nr. 85001179
 Methodist Episcopal Church South (Linn County, Oregon), ID-Nr. 79002110

Methodist Episcopal Church, South steht für:
 Bischöfliche Methodistenkirche des Südens, siehe Bischöfliche Methodistenkirche #Geschichte

im NRHP gelistete Objekte:
 Methodist Episcopal Church, South (Alabama), ID-Nr. 80000679
 Methodist Episcopal Church, South (Baldwin County, Arkansas), ID-Nr. 95000757
 Methodist Episcopal Church, South (Logan County, Arkansas), ID-Nr. 91001278
 Methodist Episcopal Church, South (White County, Arkansas), ID-Nr. 96001275
 Methodist Episcopal Church, South (Kentucky), ID-Nr. 89000391
 Methodist Episcopal Church, South (Comanche County, Oklahoma), ID-Nr. 85000567
 Methodist Episcopal Church, South (McIntosh County, Oklahoma), ID-Nr. 84000462